Gregorio Conta (Metán, Provincia de Salta, ) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad. Compitió, entre otros campeonatos, en TC 2000 y Fórmula Renault Argentina.

Resumen de carrera

Resultados

TC 2000

Súper TC 2000

Notas

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de Fórmula Renault Argentina
Pilotos de TC2000 Series
Pilotos de TC Mouras
Pilotos de Renault en Súper TC2000